Гари Брин (; 12 декабря 1973 года, Лондон) — ирландский футболист, центральный защитник. Известен по выступлениям за клубы «Ковентри Сити» и «Сандерленд», а также сборную Ирландии. Участник чемпионата мира 2002 года.

Клубная карьера 
Брин является воспитанником клуба «Чарльтон Атлетик», но не сыграл в его основной команде ни одного матча, он в 17 лет перешёл в «Мейдстон Юнайтед», затем за 5 лет он сменил ещё 4 клуба, пока в 1997 году не оказался в «Ковентри Сити», в котором задержался на 5 сезонов, 4 из которых клуб провёл в Премьер-лиге. В 2002 году он перешёл в «Вест Хэм Юнайтед», но задержался там не надолго и вскоре очутился в «Сандерленде», где стал капитаном команды и вышел вместе с клубом в Премьер-лигу. После 3-х сезонов в «Сандерленде» карьера Брина пошла на спад, и хотя он продолжал оставаться в профессиональном футболе до 2010 года, в клубах Премьер-лиги уже не играл.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Брин дебютировал 2 июня 1996 года в матче со сборной Хорватии. Всего в составе сборной провёл 63 матча, в которых забил 7 голов. Принимал участие в чемпионате мира 2002 года.

Тренерская карьера 
На закате карьеры футболиста Брин провёл сезон в качестве ассистента главного тренера «Барнета».

Достижения 
 Сандерленд
 Чемпион Футбольной лиги Англии: 2004/05

 Индивидуальные
 В команде года Футбольной лиги Англии: 2004/05
 Игрок года «Ковентри Сити»: 2000/01

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на premierleague.com

Родившиеся в Лондоне
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Футбольные тренеры Ирландии
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Барнет»